Liste des évêques de Karonga

(Dioecesis Karonganus)

L'évêché de Karonga (au Malawi) est créé le 21 juillet 2010, par détachement de celui de Mzuzu.

Sont évêques

depuis le 21 juillet 2010 : Martin Mtumbuka (Martin Anwel Mtumbuka)

Sources
L'ANNUAIRE PONTIFICAL, sur le site http://www.catholic-hierarchy.org, à la page 

Karonga